Zalug est un toponyme qui peut désigner :
Zalug, une localité de Croate située dans la municipalité de Hum na Sutli, comitat de Krapina-Zagorje ;
Zalug, une localité de Serbie située dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor.